Лос Летрерос има више значења:

 Лос Летрерос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Летрерос (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Летрерос (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Летрерос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику